Homok kőzettörmelék

Homok, Ipolyság településrésze
Homok, Tiszaföldvár településrésze
Fertőhomok, település Győr-Moson-Sopron megyében
Kincseshomok, település Kárpátalján, Ukrajnában